Le tournoi Open du Texas 2006 est l'édition féminine 2006 du tournoi de squash Open du Texas qui se déroule du  au  à Houston. 
Le tableau est composé de 16 participantes dont huit têtes de série et quatre joueuses qualifiées.

La tête de série  Vicky Botwright l'emporte en 33 minutes face à la finaliste surprise Engy Kheirallah.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open du Texas (squash)

Liens externes 

Compétition de squash à Houston
Sport aux États-Unis en avril 2006
Squash en 2006
2006 au Texas